Sternbach ist geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte und Häuser:
 Sternbach (Amerdingen), Ortsteil der Gemeinde Amerdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sternbach (Wüstung), Wüstung auf dem Stadtgebiet von Niddatal, Wetteraukreis, Hessen; mit Kirche Maria Sternbach
 Ansitz Sternbach (Bruneck), Stammsitz der Herren von Sternbach
 Ansitz Sternbach (Innsbruck), ehem. Grabenstein, in Innsbruck-Mühlau

Gewässer:
 Sternbach (Allna), linker Zufluss der Allna nach Sinkershausen, Stadt Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Sternbach (Bibart), rechter Zufluss der Bibart in Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Sternbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst in Westernhausen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Sternbach (Kessel), linker Zufluss der Kessel gegenüber Zoltingen, Markt Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Sternbach (Weihung), linker Zufluss der Weihung vor Staig, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Sternbach ist ein Familienname:
 Sternbach zum Stock und Luttach, Tiroler Adelsgeschlecht 
 Franz Andreas von Sternbach (1675–1755), ein Tiroler Reichsfreiherr
 Heinrich Coelestin von Sternbach (1613–1679), deutscher Rechtsgelehrter, Kanzler von Schwedisch-Pommern und Vizepräsident am Obertribunal Wismar
 Johann Ernst Kregel von Sternbach (1652–1731), Wollhändler und Ratsherr in Leipzig
 Franz Ludwig Fortunat von Sternbach (1735–1789), österreichischer Freiherr
 Leo Sternbach (1908–2005), US-amerikanischer Chemiker und Pharmazeut
 Leon Sternbach (1864–1940), Professor für klassische Philologie an der Jagiellonen-Universität in Krakau
 Paul von Sternbach (Paul Freiherr von Sternbach zu Stock und Luttach; 1869–1948), Südtiroler Politiker
 Rick Sternbach (* 1951), US-amerikanischer Illustrator
 Therese von Sternbach (1775–1829), Tiroler Freiheitskämpferin